Die Liste der Städte im Vereinigten Königreich bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größten städtischen Siedlungen im Vereinigten Königreich und eine alphabetische Übersicht aller Städte mit City-Status.

Agglomerationen nach Einwohnerzahl 

Die größte Agglomeration im Vereinigten Königreich ist London mit 14,1 Millionen Einwohnern. Damit leben allein in der Hauptstadtregion rund ein Fünftel der Menschen des Landes. Die Tabelle zeigt die größten Agglomerationen im Vereinigten Königreich (Stand 2021).

Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl 

Die folgende Tabelle enthält alle städtischen Siedlungen, die laut Volkszählung vom 21. März  2021 mehr als 50.000 Einwohner hatten, außerdem die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 5. April 1981, 21. April 1991, 29. April 2001 und 24. März 2021. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit der vier Landesteile, zu dem die Stadt gehört: die Region in England, die Unitary Authorities in Schottland und Wales sowie der District in Nordirland. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf das jeweilige städtische Siedlungsgebiet („built-up area subdivision“), nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne. Zu bedenken ist, dass die Definitionen einiger „built-up area subdivisions“ im Laufe der Zeit verändert wurden.

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)

Orte mit City-Status 

Im Vereinigten Königreich wird das Recht, den Titel City zu tragen, durch den britischen Monarchen Städten verliehen, die auf Basis bestimmter Kriterien (beispielsweise Standort einer Kathedrale) ausgewählt wurden. Von den 66 Citys liegen 50 in England, sechs in Schottland, sechs in Wales und fünf in Nordirland. Die folgende Liste umfasst alle Citys im Vereinigten Königreich.

Siehe auch 

 Verwaltungsgliederung des Vereinigten Königreichs
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 UK National Statistics
 City Population – Die größten Städte und Agglomerationen im Vereinigten Königreich

 
Vereinigtes Konigreich

pl:Miasta ze statusem City w Wielkiej Brytanii